García Moreno ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel García Moreno (1821–1875), ecuadorianischer Politiker

Nach Gabriel García Moreno wurden folgende Orte und Verwaltungsbezirke in Ecuador benannt:
 García Moreno (Carchi), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Bolívar, Provinz Carchi
 García Moreno (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der Provinz Guayas 
 García Moreno (Imbabura), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Cotacocha, Provinz Imbabura
 García Moreno (Orellana), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Francisco de Orellana, Provinz Orellana
 García Moreno (Tungurahua), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton San Pedro de Pelileo, Provinz Tungurahua